(32730) 1951 RX es un asteroide descubierto por Karl Wilhelm Reinmuth en Heidelberg en el 4 de septiembre de 1951.

Referencias 
 JPL Small-Body base de datos del navegador en la (32730) 1951 RX

Enlaces externos 

Asteroides del cinturón principal
Objetos astronómicos descubiertos por Karl Wilhelm Reinmuth
Objetos astronómicos descubiertos desde el Observatorio de Heidelberg-Königstuhl
Objetos astronómicos descubiertos en 1951
Objetos astronómicos por denominación provisional
Wikiproyecto:Asteroides/Artículos de asteroides